Joeri kan verwijzen naar:

 Joeri (eiland), een eiland dat behoort tot de Russische Koerilen.
 Joeri, een voornaam
 Joeri van Moskou, vorst van Moskou (1303-1325) en grootvorst van Vladimir (1318-1322)

Zie ook
 Yuri.